Mallorca Challenge 2022 var den 31. udgave af cykelløbsserien Mallorca Challenge og blev arrangeret i perioden 26. til 30. januar 2022. Mallorca Challenge bestod af fem løb og var en del af UCI Europe Tour 2022 i kategorien 1.1.

Resultater

Trofeo Calvià

Trofeo Alcudia-Port d'Alcudia

Trofeo Serra de Tramuntana

Trofeo Pollença

Trofeo Playa de Palma

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside

UCI Europe Tour 2022
2022